Schwarzfeldgraben und Schwarzenfeldgraben sind Gewässernamen:

 Schwarzfeldgraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Stegbruck (Stadt Herrieden), Landkreis Ansbach, Bayern
 Schwarzfeldgraben (Mögelheubach) oder Feldgraben, rechter Zufluss der Mögelheubachs (zur Zenn) bei Oberfeldbrecht (Gemeinde Neuhof an der Zenn), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Schwarzenfeldgraben, linker Zufluss des Reiglersbachs nach der Klinglesmühle, Ortsteil Weipertshofen (Gemeinde Stimpfach), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg